Rodeio - prática competitiva e/ou recreativa que consiste em permanecer por até oito segundos sobre um animal de montaria.
 Rodeio chileno - prática competitiva e/ou recreativa que difere do rodeio tradicional.

Localidades

 Rodeio (Santa Catarina) - município do estado de Santa Catarina.
 Rodeio Bonito -  município do estado do Rio Grande do Sul.
 Rodeio - antiga denominação do município de Engenheiro Paulo de Frontin, estado do Rio de Janeiro.
 Rodeio - antiga denominação do município de Balsa Nova, estado do Paraná.
 Rodeio Grande - antiga comunidade no município de Monte Castelo, estado de Santa Catarina.